Fontaine-Notre-Dame (Aisne)
Fontaine-Notre-Dame (Noorderdepartement)